Beaver Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Beaver Creek Bridge (Boone County, Iowa), NRHP-Nr. 98000762
 Beaver Creek Bridge (Dallas County, Iowa), NRHP-Nr. 98000796
 Beaver Creek Bridge (Crawford County, Iowa), NRHP-Nr. 98000799
 Beaver Creek Bridge (North Dakota), NRHP-Nr. 97000183
 Beaver Creek Bridge (South Dakota), NRHP-Nr. 84003254
 Beaver Creek Bridge (Texas), NRHP-Nr. 96001104